Сербинівці:
 Сербинівці — село в Україні, Вінницька область, Жмеринський район
 Сербинівці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці